Łaziec – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Konopiska
 Łaziec – ryba z rodziny łaźcowatych